Elysium:

 Elysium — тринадцатый студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius.
 Elysium — одиннадцатый студийный альбом британской поп-группы Pet Shop Boys.
 Elysium for the Brave — второй альбом Азам Али.

См. также 
 Элизиум